Piotr Bajor (ur. 1960) – polski aktor
 Piotr Bajor (ur. 1972) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Piotr Bajor (ur. 1981) – polski politolog